Моисей Иосифович Берлин (, Шклов, Могилёвская губерния — , Санкт-Петербург) — российский историк, публицист.

Биография

Моисей Берлин родился 1 января 1821 года в городе Шклове Могилёвской губернии. Получив домашнее воспитание и приобретя солидные талмудические познания, М. И. Берлин слушал лекции в Кенигсберге и Бонне; в это время он напечатал сочинение на древнееврейском языке под латинским названием «Ars logica», с предисловием профессора Фрейштадта (Кёнигсберг, 1845). 

В 1849 году М. Берлин занял место учителя в казенном еврейском училище в Могилеве, а в 1853 году был назначен состоять по еврейским делам при белорусском генерал-губернаторе; в 1856 году был определен ученым евреем при департаменте духовных дел иностранных исповеданий, и в этой должности оставался 10 лет.

Работал в качестве специалиста по еврейским делам при депутате духовных дел вероисповеданий. Оф. оппонент А. Н. Аксакова по т. н. «еврейскому вопросу». Печатался в «Трудах ОИДР» и ряде периодических изданий.

Моисей Иосифович Берлин умер 13 марта 1888 года в городе Санкт-Петербурге.

Семья 
Сын - Берлин Лев Моисеевич (1854, Витебск - 1935, Брюссель) - юрист.
Дочь - Берлин Фаня Моисеевна (1850, Витебск - 1896) - доктор права Бернского университета. Жена И.И. Кауфмана.

Примечания

Литература 
 
 
 Критико-биографический словарь русских писателей и учёных (от начала русской образованности до наших дней), т.3 (1889—1904)

Ссылки 

 Недельная хроника Восхода (1888, № 12, 20 марта)

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Шклове
Умершие в Санкт-Петербурге
Историки Российской империи
Публицисты по алфавиту
Публицисты Российской империи
Учёные XIX века